El Torneig de Nuremberg 2018, oficialment conegut com a Nürnberger Versicherungscup 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 26 de maig de 2018 a Nuremberg, Alemanya.

La tennista sueca Johanna Larsson va disputar ambdues finals però només aconseguí imposar-se en la individual.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial  
 
 

2018
WTA Tour 2018